Jméno a příjmení Marie Blažková má více nositelů:

 Marie Blažková (herečka) (1885–1975) – česká herečka
 Marie Blažková (politička) (* 1966) – česká politička, od roku 2014 primátorka města Děčína